In 1958-1959 werd korfbal gespeeld in twee landelijke bonden, de NKB en CKB. In 1970 zouden beide bonden samensmelten tot de huidige KNKV.

Veldcompetitie NKB
Het veldseizoen en kampioenschap bestond uit 2 fases. De eerste fase was een kampioenschap per district (5). Deze fase duurde t/m mei 1959. 
Na deze fase werden de 5 districtskampioenen bij elkaar gezet in 1 kampioenspoule. De kampioen van deze poule werd Nederlands kampioen.

Na deze competitie was het verschil tussen de nummer 1 en 2 slechts 2 punten. Volgens de regelementen van het CKB was dit niet voldoende voor direct kampioenschap (volgens de bond moest dat minimaal 3 punten zijn).
Om te beslissen wie er veldkampioen zou worden moest een beslissingsduel worden gespeeld.

Deze veldfinale werd gespeeld op zondag 28 juni 1959 in Den Haag, op het thuisveld van HKV.

Zaalcompetitie NKB
De zaalcompetitie, in deze tijd ook wel micro-korfbal genoemd was een 1 daags toernooi. Dit toernooi werd gehouden op 8 februari 1959 in de Energiehal te Rotterdam.
Voor dit toernooi werden 20 teams geselecteerd in 4 poules ingedeeld. De 4 poulewinnaars spelen een halve finale, gevolgd door de finale.

Toernooi

Poule A
 																		

Poule B
 																		

Poule C
 																		

Poule D

Play-Offs en Finale

Externe link

Korfbal in 1959
Nederlandse korfbalcompetitie